Луи-Мари-Огюстен д’Омон де Рошбарон (; 29 августа 1709, Париж — 15 апреля 1782, там же), герцог д'Омон, пэр Франции — французский государственный и военный деятель.

Биография 

Сын герцога Луи-Мари д’Омона и Катрин де Гискар.

Маркиз д'Иль и Нолле, граф де Берзе, барон де Шапп, Роштайе, Жонси, Эстрабон, Конвес, Молино, Ле-Лис и Ла-Мот-су-Зижи.

Первоначально титуловался маркизом де Вилькье. По смерти отца в ноябре 1723 стал герцогом и пэром Франции, 13 ноября был назначен первым дворянином Палаты короля.

В 1726 году вступил в мушкетеры. 2 февраля 1727 получил роту в кавалерийском полку Рюффека. 14 августа 1728 получил кавалерийский полк своего имени (позднее Дама), которым командовал при осадах Келя (1733), Филиппсбурга (1734) и в Рейнской армии (1735).

18 июня 1736 был принят в Парламенте в качестве пэра.

Бригадир (1.01.1740). С началом войны за Австрийское наследство направлен в Нижнерейнскую армию (2.08.1741).

3 сентября выступил из Живе с 4-й дивизией, дошел до Вестфалии и провел зиму в Оснабрюкке. Во время похода в Богемию отличился в нескольких стычках в горных дефиле, участвовал в снабжении Браунау и вернулся со своим полком во Францию в январе 1743.

1 мая направлен в Рейнскую армию, 14 мая произведен в лагерные маршалы, оставил полк, сражался при Деттингене и закончил кампанию в Нижнем Эльзасе под командованием маршала Ноая.

1 апреля 1744 направлен во Фландрскую армию. 1 мая назначен королевским адъютантом, служил при осадах Менена, Ипра и Фюрна, откуда перешел с королем в Эльзас и был при осаде Фрайбурга.

1 января 1745 пожалован в рыцари орденов короля, цепь ордена Святого Духа получил 2 февраля.

1 апреля направлен во Фландрскую армию. Адъютант короля (1.05). Сражался при Фонтенуа, участвовал в осаде и взятии города и цитадели Турне, после чего закончил кампанию.

1 мая 1747 снова направлен во Фландрскую армию королевским адъютантом. Сражался при Лауфельде и остался в армии, прикрывавшей осаду Берген-оп-Зома.

Генерал-лейтенант армий короля (1.01.1748), назначен во Фландрскую армию (1.05), к которой так и не прибыл, по причине подписания мира 30 апреля.

10 июня 1748, после отставки герцога д'Юмьера, был назначен губернатором Компьена и капитаном охот зависимых от него территорий.

7 ноября 1751 стал губернатором Булонне, городов и замков Булони, Монтюлена и Этапля. Губернаторство Булонне было выделено из общего губернаторства Пикардии 20 июля 1752 и стало самостоятельной должностью. 20 декабря 1754 герцогу также была обещана должность губернатора Монтрёя, которую он получил 30 ноября 1761, после смерти шевалье де Сент-Андре.

Наследник огромного состояния, он собрал большую коллекцию предметов искусства, а также был меценатом.

Семья 

Жена (19.04.1727): Виктуар-Фелисите де Дюрфор (ум. 16.10.1753), дочь Жана-Батиста де Дюрфора, герцога де Дюраса, и Анжелики-Виктуар де Бурнонвиль, вдова герцога Жака Фитцджеймса

Дети:

 Луи (3.04.1729—1.01.1731), маркиз де Вилькье
 Жанна-Луиза-Констанс (11.02.1731—1.10.1816). Получила право табурета у королевы Марии Лещинской (9.03.1759). Муж (контракт 13.01.1747): Габриель-Луи-Франсуа де Нёвиль (1731—1794), герцог де Вильруа
 Луи-Мари-Ги (6.08.1732—20.10.1799), герцог Мазарини. Жена 1) (2.12.1747): Луиза-Жанна  де Дюрфор-Дюрас (1.09.1735—1781), герцогиня Мазарини и де Ла-Мейере, дочь Эмманюэля-Фелисите де Дюрфора, герцога де Дюрас, и Шарлотты-Антуанетты Мазарини; 2): Мари-Луиза-Жанна Клейн (ум. 1824)
 герцог Луи-Мари-Александр-Селест (14.08.1736—15.08.1814). Жена 1) (25.01.1759): Фелисите-Луиза Летелье (23.09.1736—24.06.1768), дочь Франсуа-Мишеля-Сезара Летелье, маркиза де Куртанво, и Луизы-Антонины де Гонто-Бирон; 2): Антуанетта-Маргерит-Генриетта Мазад де Сен-Брессон (1756—1785)

Литература 

 , p. 879
 , coll. 49—50
 Pinard F.-J.-G. Chronologie historique-militaire. T. V. — P.: Claud Herissant, 1762, pp. 388—390

Генералы Франции XVIII века
Участники Войны за польское наследство
Участники Войны за австрийское наследство
Пэры Франции
Герцоги д’Омон
Дом д’Омон
Генерал-лейтенанты (Франция)